El término Antonio Valdés puede referirse, en esta enciclopedia:

a Antonio Valdés, un actor comediante mexicano;
a Antonio Valdés Cuevas, un político chileno;
a Antonio Valdés y Fernández Bazán, un marino y militar español;
a Antonio Valdés González-Roldán, un político español;
a Antonio Valdés Herrera, un clérigo español;
a José Antonio Valdés Munizaga, un empresario, agricultor y político chileno.